Bethlehem (hebräisch  „Haus des Brotes“, griechisch ) steht für folgende Orte:

 die Stadt Bethlehem im Westjordanland, nahe Jerusalem
 Gouvernement Bethlehem, Verwaltungsbezirk der Palästinensischen Autonomiegebiete
 Bethlehem (Galiläa), ein israelitisches Dorf etwa 20 km nordwestlich von Nazareth
 in Polen die deutsche Bezeichnung von Betlejem (Krzeszów)
 in Neuseeland, siehe Bethlehem (Neuseeland)
 in Südafrika, siehe Bethlehem (Südafrika)

in Deutschland:
 Bethlehem (Lengenwang), ein Ortsteil der Gemeinde Lengenwang im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Bethlehem (Pfullendorf), ein Weiler des Ortsteils Gaiweiler der Stadt Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

in der Schweiz:
 ein Stadtteil von Bern, siehe Bethlehem (Bern)
 ein Kiesabbaugebiet in der Gemeinde Menzingen ZG im Kanton Zug, siehe Bethlehem (Menzingen)
 ein Ortsteil der Gemeinde Gals im Kanton Bern
 das Haus Bethlehem in der Gemeinde Schwyz, ein Holzhaus vom Ende des 13. Jahrhunderts

in den Vereinigten Staaten:
 Bethlehem (Connecticut)
 Bethlehem (Georgia)
 Bethlehem (Iowa)
 Bethlehem (Mississippi)
 Bethlehem (New Hampshire)
 Bethlehem (New York)
 Bethlehem (North Carolina)
 Bethlehem (Pennsylvania)
 New Bethlehem (Pennsylvania)
 Bethlehem (Tennessee)
 Saint Bethlehem (Tennessee)
 Bethlehem (West Virginia)
 Bethlehem Village (Connecticut)

in Großbritannien:
 Bethlehem (Carmarthenshire, Wales)

in Tschechien
 Betlém (Pustá Rybná) (Bethlehem)

Bethlehem steht für folgende Personen und Institutionen:
 Bethlehem Alemu (* 1980), äthiopische Unternehmerin
 Daniel Bethlehem (* 1960), britischer Jurist
 Jelke Bethlehem (* 1949), niederländischer Professor für Politikwissenschaften
ein römisch-katholisches Titularbistum, siehe Titularbistum Betlehem
ein Krankenhaus in Stolberg (Rheinland) in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
eine deutsche Band, siehe Bethlehem (Band)
 Bethlehem Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bethlehem Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bethlehem Records amerikanisches Jazz- und Blues-Label
 Missionsgesellschaft Bethlehem, Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in Helvetia, eine schweizerische, katholische Missionsgemeinschaft

Bethlehem steht gemäß dem NRHP für folgende Objekte:
 Bethlehem Academy Historic District, in St. John, Kentucky, ID-Nr. 88001813
 Bethlehem Armory, in Bethlehem, Pennsylvania, ID-Nr. 91001693
 Bethlehem Baptist Church Colored School, in Pine Mountain Valley, Georgia, ID-Nr. 08001246
 Bethlehem Cemetery, in Canehill, Arkansas, ID-Nr. 00001365
 Bethlehem Church, in Broadway, Virginia, ID-Nr. 85001414
 Bethlehem Grange No. 137, in Selkirk, New York, ID-Nr. 01001443
 Bethlehem Green Historic District, in Bethlehem, Connecticut, ID-Nr. 82001001
 Bethlehem Historic District: Old and New Works, in Christiansted, VI, ID-Nr. 87001928
 Bethlehem House, in Bethlehem, New York, ID-Nr. 73001158
 Bethlehem Loading Company Mays Landing Plant Archeological Historic District, in Estell Manor, New Jersey, ID-Nr. 06000559
 Bethlehem Methodist Church, in Wildwood, Tennessee, ID-Nr. 89000867
 Bethlehem Methodist Church and Cemetery, in Clarksville, Tennessee, ID-Nr. 94000576
 Bethlehem Methodist Episcopal Church, in Taylor's Island, Maryland, ID-Nr. 79001126
 Bethlehem Middle Works Historic District, in Christiansted, VI, ID-Nr. 87001932
 Bethlehem Primitive Baptist Church and Cemetery, in Quitman, Georgia, ID-Nr. 04001239
 Bethlehem Silk Mill, in Bethlehem, Pennsylvania, ID-Nr. 05000065
 Bethlehem Steel Lehigh Plant Mill #2 Annex, in Bethlehem, Pennsylvania, ID-Nr. 04000401

Siehe auch:
 Bethlehem Township
 Bethlehemskapelle
 Kinderspital Bethlehem (Caritas Baby Hospital)
 Kloster Bethlehem
 Krankenhaus Neu Bethlehem
 Stern von Bethlehem
 Stift Bethlehem
 Belém, Belem, Belén